Ранчо Санта Барбара има више значења:

 Ранчо Санта Барбара (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санта Барбара (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Санта Барбара (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Барбара (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику